Tigerlilie werden einige Pflanzenarten genannt, zum Beispiel:
 die Arten der Gattung Tigerlilien (Tigridia), die zu den Schwertliliengewächsen (Iridaceae) gehört, zum Beispiel die Art:
 Tigerlilie (Tigridia pavonia) auch Tigerblume genannt.
 eine Art der Gattung Lilien (Lilium): Tiger-Lilie (Lilium lancifolium)